Расши́ренная периоди́ческая табли́ца элеме́нтов была предложена Гленом Сиборгом в 1969 году. Она явилась логическим продолжением принципов периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, также призвана включить возможные необнаруженные химические элементы.

Все до сих пор не обнаруженные (или не подтверждённые) элементы именуются Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) согласно временной системе обозначений; данное обозначение применяется до тех пор, пока открытие соответствующего элемента не будет подтверждено, а самому элементу не будет присвоено официальное название.

Синий символ в заголовке каждой колонки показывает размещение каждого элемента в каждом блоке в расширенной периодической таблице элементов. Однако, он не всегда показывает количество электронов на орбитали (например, меди).

Красный номер с левой стороны каждой строки показывает период.

Гелий помещён после водорода потому, что является частью группы s2.

Ссылки 
 jeries.rihani.com  ptable — orbital— Расширенная периодическая таблица элементов.
 

Классификаторы
Периодическая система
Появились в 1969 году в США